Olivier Gaillard peut désigner :
 Olivier Gaillard (1948-), écrivain suisse ;
 Olivier Gaillard (1967-), homme politique français.